Ма́ркса () — деревня в муниципалитете Пярну уезда Пярнумаа, Эстония.   

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Аудру (упразднена).

География 
Расположена в городе Пярну, на берегу Пярнуского залива, у мыса Маркса. Высота над уровнем моря — 14 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 68 человек, из них 67 (98,5 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Маркса:

История 
В письменных источниках 1500-х годов упоминается Marcus, 1638 года — Marr (деревня, принадлежащая мызе Подис (Поотси, , ).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1897 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Марксъ.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с деревней Маркса была объединена деревня Коти (, в 1624 году упоминается как хутор Kotte Lull, в 1839 году — деревня Kotti).

Первое письменное упоминание деревни можно сопоставить с эстонским мужским именем Маркус (Markus).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пярнумаа
Пярну (муниципалитет)